FE er en forkortelse, der kan betyde:
 Flight Engineer (Flyvemaskinist) (F/E)
 Forsvarets Efterretningstjeneste
 Foderenhed